Вале́рий Ковале́нко:
 Коваленко, Валерий Александрович (1939—2018) — советский и российский философ, поэт.
 Коваленко, Валерий Иванович (род. 1946) — советский и российский политолог, заслуженный профессор МГУ, заслуженный работник высшей школы РФ.
 Коваленко, Валерий Иванович (род. 1968) — советский, российский и украинский футболист.